OKS steht für:

 OmniKote Spezialschmierstoffe, siehe Freudenberg Chemical Specialities #OKS Spezialschmierstoffe
 Slok Air International (ICAO-Code), ehemalige gambische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Oks

Abkürzung